

Toponyme 

 Beauchamps, commune française de la Manche.
 Beauchamps, commune française de la Somme.
 Beauchamps-sur-Huillard, commune française du Loiret.

Patronyme 

 Adrien Gouyou-Beauchamps (1855-1916), homme politique français.
 Annik Beauchamps|, née Annick de Rauglaudre (1940-1995), comédienne et animatrice de télévision et de radio française.
 Pierre-François Godard de Beauchamps, auteur dramatique, historien du théâtre et romancier français (1689-1761).
 Xavier Gouyou-Beauchamps (1937-), haut fonctionnaire français.
Patronyme français
Patronyme québécois
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France